Sypniewo – część Poznania
4 miejscowości w Polsce: 
 Sypniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork 
 Sypniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Sypniewo 
 Sypniewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Margonin 
 Sypniewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Jastrowie

Zobacz też: Górki-Sypniewo